Rieke ist

 eine Variante des weiblichen Vornamens Rike, siehe Rike

Rieke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Rieke (* 1967; Pseudonyme And.Y und And.Ypsilon), Produzent der Musikgruppe Die Fantastischen Vier 
 Annalena Rieke (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 August Rieke (* 1935), deutscher Bahnradsportler
 Bernhard Rieke (1863–1940), deutscher Schiffszimmerer und Bremer Politiker
 Dieter Rieke (1925–2009), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Heinrich Rieke (1843–1922), deutscher sozialdemokratischer Politiker und Gewerkschafter
 Janek Rieke (* 1971), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Joachim Rieke (* 1960), Musikpädagoge und Professor für Klavierspiel
 Karl Rieke (1929–2018), deutscher Politiker (SED) und Landwirtschaftsfunktionär
 Katrin Rieke (* 1971), deutsche Juristin, Ministerialdirigentin und Richterin
 Kuno Rieke (1897–1945), sozialdemokratischer Politiker und Präsident des Braunschweigischen Landtages
 Manuel Rieke (* 1982), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Marcia J. Rieke (* 1951), US-amerikanische Astronomin
 Nils Rieke, deutscher Synchronsprecher
 Reinhold Rieke (1881–1945), deutscher Chemiker und Keramiker
 Wilhelm Rieke (1880–1967), deutscher Politiker (SPD) 

Siehe auch:
 Rieke (Giraffe) (1938–1957), Giraffe aus dem Zoologischen Garten Berlin
 Riecke
 Ryke
 Rijke